

Patronyme 

 Alexandre Schenk (1874–1910), zoologue et paléontologue suisse ;
 Ard Schenk (né en 1944), patineur de vitesse néerlandais ;
 Bert Schenk (né en 1970), boxeur allemand ;
 Bobby Schenk (né en 1939), skipper allemand ;
 Christian Schenk (né en 1965), athlète ouest-allemand ;
 Christophe Schenk (né en 1980), écrivain et journaliste vaudois ;
 Erich Schenk (1903-1974), historien de la musique autrichien ; 
 Hanne Schenk (née en 1984), bobeuse suisse ; 
 Jakob Schenk (1921-1951), coureur cycliste tchèque ;
 Johann Baptist Schenk (1753–1836), compositeur autrichien ;
 Juraj Schenk (né en 1948), homme politique slovaque ;
 Karl Schenk (1823–1895), homme politique suisse ;
 Leslee Schenk (née en 1961), coureuse cycliste américaine ;
 Nick Schenk (né en 1965), scénariste, acteur et producteur américain ;
 Otto Schenk (né en 1930), comédien et metteur en scène autrichien ;
 Peter Schenk l'Ancien (1660-1711), graveur et cartographe allemand ;
 Peter Schenk le Jeune (1693-1775), graveur et cartographe néerlandais, fils du précédent ;
 Philipp Schenk (1914-19?), joueur professionnel allemand de hockey sur glace ;
 Simon Schenk (1946-2020), homme politique suisse ;  
 Udo Schenk (1953-), acteur allemand.

Toponyme 

Fort de Schenk, un ancien fort situé à Schenkenschanz, en Allemagne.

Autre 
 Schenk, une entreprise vinicole suisse

Voir aussi